A baszk szó a következőket jelentheti:
baszkok, nép
baszk nyelv, a spanyol–francia határ mentén (Baszkföldön) beszélt, ismeretlen eredetű  nyelv
Lásd még
Baszkföld (egyértelműsítő lap)